Ярл Эдвард Мальмгрен (; ) — финский футболист и хоккеист.

Биография 
Играл на позиции полузащитника. Мальмгрен провёл 8 сезонов в высшем финском дивизионе «Местараусарья» за футбольный клуб «ИФК Хельсинки» и 31 раз играл за сборную Финляндии по футболу. Был капитаном сборной Финляндии на летних Олимпийских играх 1936 года в Берлине.

Выступая в клубе «ХИФК» стал четырёхкратным чемпионом Финляндии (1930, 1931, 1933, 1937).

Играя в хоккей, Мальмгрен, в составе команды выигрывал чемпионат Финляндии в 1934, 1935 и 1938 годах.

Лейтенантом участвовал во Второй мировой войне. Погиб на Восточном фронте в Карело-Финской ССР.

Похоронен в Хельсинки на кладбище Хиетаниеми.

Примечания

Ссылки 
 Jarl Edvard Malmgren

Футболисты на летних Олимпийских играх 1936 года
Игроки сборной Финляндии по футболу
Хоккеисты Финляндии
Футболисты Финляндии
Игроки ФК ХИФК
Игроки ФК ВИФК
Погибшие в боях советско-финской войны (1941—1944)
Похороненные на кладбище Хиетаниеми
Участники Второй мировой войны (Финляндия)